Lankesterella peut être :
 Lankesterella Ames, 1923 : un genre de plantes de la famille des Orchidaceae ;
 Lankesterella Labbé, 1899 : un genre de protozoaires de l'embranchement des Apicomplexa.

Homonymie de genre en biologie